Plandaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Plandaan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Plandaan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar